gromada Biedrzychowice (powiat lubański)
 gromada Biedrzychowice (powiat prudnicki)
 gromada Biedrzychowice Górne (powiat zgorzelecki)